La Serie B 1942-1943 è stata la 14ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 3 ottobre 1942 e il 6 giugno 1943 e conclusa con la vittoria del , al suo secondo titolo. È l'ultima edizione strutturata a girone unico prima dell'interruzione causata dalla Seconda guerra mondiale.

Capocannonieri del torneo sono stati Giovanni Costanzo () e Luigi Gallanti () con 22 reti a testa.

Stagione

Avvenimenti 
Le lotte per promozione e salvezza, che caratterizzarono l'ultimo campionato cadetto disputato durante la Seconda guerra mondiale, si risolsero all'ultima giornata e furono condizionate dalla defezione, avvenuta a poche gare dal termine, della , esclusa dopo un travagliato girone di ritorno per le difficoltà delle altre squadre nel raggiungere il campo siciliano in tempo di guerra (all' bloccata a Roma, il 13 dicembre era stata data partita persa). Lo , che fino a quel momento si era imposto al vertice, si ritrovò sottratti più punti rispetto alle concorrenti, e lasciò così il campo libero a ,  e al neoretrocesso , protagoniste di una lotta a tre che si risolse con gli scontri diretti delle ultime tre giornate. Furono dunque premiati i modenesi, che continuavano ad alternare retrocessioni a promozioni e i bresciani, di ritorno in Serie A dopo 7 anni.

L'esclusione della Palermo-Juventina alterò gli equilibri anche sul fondo; l' perse tre punti, rilanciando le possibilità dell'Alessandria di Adolfo Baloncieri e della debuttante  di Fulvio Bernardini. Perdendo a Siena lo scontro diretto dell'ultima giornata contro i locali, i friulani si aggiunsero al  e al , quest'ultimo crollato dalla massima serie alla Serie C nel giro di due anni.

La Serie B 1943-1944, che avrebbe dovuto accogliere anche le retrocesse  e  oltre alle neopromosse , ,  e , non ebbe comunque mai luogo stante l'evolversi degli eventi bellici sul territorio nazionale; già a inizio luglio 1943 la FIGC aveva decretato che nella stagione 1943-1944 si sarebbe disputato un campionato misto di Serie A-B a 36 squadre suddivise in tre gironi da 12, riammettendovi le retrocedende Udinese e Novara a completamento degli organici. Già dopo poche settimane il piano parve irrealizzabile, a causa della dilagante avanzata degli Alleati (che avevano appena invaso la Sicilia e minacciavano di sbarcare anche nella penisola stessa) e delle devastazioni apportate dai bombardamenti (che avevano reso inagibili molti campi sportivi e interrotto diversi collegamenti stradali e ferroviari). Il 23 luglio 1943 il Partito Nazionale Fascista decretò la sospensione di ogni attività sportiva a carattere nazionale (compreso il campionato misto di Serie A-B che avrebbe dovuto aver luogo nella stagione 1943-1944), con la motivazione di «lasciare totalmente gli atleti militari a compiere il loro dovere di soldati»; sarebbero state autorizzate le sole competizioni a carattere locale, compatibilmente con le esigenze militari. Due giorni dopo il regime fascista cadde e il nuovo commissario della FIGC Mauro, preso atto che, a causa della guerra in corso, non era possibile disputare il campionato 1943-1944 (se non eventualmente a stagione avanzata), a inizio settembre 1943 decretò l'annullamento delle retrocessioni, riammettendo in A Bari e Liguria e in B Udinese, Novara, Savona e Palermo-Juventina.

Ogni possibilità di ripresa calcistica in tempi brevi naufragò definitivamente in seguito all'8 settembre a causa dell'armistizio di Cassibile e della conseguente spaccatura dell'Italia in due, occupata dall'Asse al Nord e dagli Alleati al Sud. Alla conclusione del conflitto nel 1945, accantonato momentaneamente il girone unico, le aventi diritto che riuscirono a iscriversi furono scisse tra quelle provenienti dal Nord (che disputarono il campionato misto Serie B-C Alta Italia insieme alle migliori di terza serie) e quelle del Sud (che disputarono il campionato misto Serie A-B Centro-Sud). La MATER tuttavia si sciolse per inadempienze economiche nel 1945, mentre  e , duramente provate dalle difficoltà dell'epoca, decisero di disputare nella stagione 1945-1946 un campionato di categoria inferiore (la Prima Divisione per i liguri, la Serie C per i toscani), pur mantenendo il titolo per partecipare alla serie cadetta nella stagione 1946-1947.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

 Per approfondire sulle conseguenze belliche che nel 1945 hanno colpito alcune società aventi diritto, vedi la sezione "Aggiornamenti" nelle voci Divisione Nazionale 1945-1946 e Serie B-C Alta Italia 1945-1946.

Legenda:
      Promossi in Serie A, alla ripresa dei tornei strutturata nella Divisione Nazionale 1945-1946.
       Retrocessi in Serie B. 
       Escluso dal campionato.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito.

Note:
La Palermo-Juventina fu esclusa dal campionato alla 29ª giornata e i risultati delle 24 gare che erano state disputate fino a quel momento furono annullati.
Il Savona, il Novara, l'Udinese e il Palermo furono riammessi in Serie B nell'agosto 1943.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadra

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Maggior numero di vittorie: Modena (19)
Minor numero di sconfitte: Modena (6)
Miglior attacco: Modena (65 reti fatte)
Miglior difesa: Pro Patria (25 reti subite)
Miglior differenza reti: Modena (+34)
Maggior numero di pareggi: Pro Patria e Spezia (11)
Minor numero di vittorie: Savona (7)
Maggior numero di sconfitte: Savona (21)
Peggiore attacco: Savona (26 reti fatte)
Peggior difesa: Savona (74 reti subite)
Peggior differenza reti: Savona (-48)
Partita con più reti: 10 (Padova-Alessandria 7-3 (14ª giornata))

Individuali

Classifica marcatori 
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 775 gol, per una media di 2,77 gol a partita. Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia 
 Il Littoriale, annata 1942.
 La Stampa, annate 1942 e 1943.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1942
Calcio nel 1943
1942